Костин Лазэр (; 24 апреля 1981, Бухарест, Румыния) — румынский футболист, полузащитник, тренер.

Карьера 
С 2006 года выступал за клуб «Рапид» Бухарест.

В марте 2009 года известность получил эпизод, когда в матче «Рапид» — «Оцелул» Лазэр, за мнимое нарушение против которого был назначен пенальти, убедил арбитра, что нарушения не было; судья назначил спорный мяч, который Лазэр выбил за лицевую линию. Впрочем, произошло это при счёте 2:0 в пользу «Рапида».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте футбола Румынии
 
 
 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Спортул Студенцеск»
Игроки ФК «Рапид» Бухарест
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Панетоликос»
Игроки ФК «Ираклис»
Игроки ФК «Волунтари»
Футбольные тренеры Румынии